

Patronyme 

 Alexandra Tondeur (1987-), triathlète belge.
 Daniel Tondeur (1939-), chimiste français.

Professions 
 Tondeur de draps, métier historique du textile.
 Tondeur de moutons

Bâtiment 
 La tour Tondeur diffusion, à Anderlecht (Belgique).

Voir aussi